Arthur Wellesley (1. książę Wellington) (1769–1852) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk
 Arthur Wellesley (2. książę Wellington) (1807–1884)
 Arthur Wellesley (4. książę Wellington) (1849–1934)
 Arthur Wellesley (5. książę Wellington) (1876–1941)
 Arthur Wellesley (8. książę Wellington) (1915–2014)
 Arthur Wellesley (markiz Douro) (ur. 1945)
 Arthur Wellesley (hrabia Mornington) (ur. 1978)